Dead Ringer (album), een album van Meat Loaf uit 1981
Dead Ringer (film), een Amerikaanse film uit 1964 geregisseerd door Paul Henreid